Reichmannsdorf (Thüringen), een gemeente in de Duitse deelstaat Thüringen
Reichmannsdorf (Schlüsselfeld), een plaats in de Duitse gemeente Schlüsselfeld, deelstaat Beieren